Ławków (lit. Laukuva) – miasteczko na Litwie w okręgu tauroskim
 Ławków (słow. Lavkov) – wieś na Słowacji, obecnie nieistniejąca, zalana wodami Jeziora Orawskiego